Луи Ксавье Эдуард Леопольд Олье (; 2 декабря 1830, Ле-Ван департамента Ардеш Франция — 26 ноября 1900) — французский хирург. Основатель ортопедии и современной восстановительной хирургии.

Биография 
Потомственный врач. Его отец и дед были медиками.

Окончил Университет Монпелье. С 1851 г. начал работать врачом в Лионской больнице.

В 1857 г. в Париже получил докторскую степень в области медицины. С 1860 г. — главный хирург больницы «Отель-Дье» в Лионе. В 1877 г. — профессор клинической хирургии. Работал в Париже и Лионе.

Научная деятельность 
Луи Олье прославился своими работами в области хирургии костей и суставов человеческого тела. Стал известен на международном уровне, благодаря техническим разработкам и исследованиям регенерации кости, надкостницы и т. д.

Пионер в области костной пластики, впервые провел хирургическую операцию удаления таранной кости, известной ныне как Астрагалэктомия.

Именем Олье назван внутренний, или остеогенный, слой (stratum osteogenicum) надкостницы костей (Слой Олье), а также Болезнь Олье (диспропорция длин сегментов конечности и туловища).

Избранная библиография 
 Des moyens chirurgicaux de favoriser la reproduction des os après les résections, etc. in: Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, 1858
 Traité expérimental et clinique de la régénération des os et de la production artificielle du tissu osseux, 1867
 Greffes cutanées ou autoplastiques
 Traité des résections et des opérations conservatrices qu’ on peut pratiquer sur le système nerveux, 1885—1898.
 Exostoses multiples, (1889)

Награды 
 Командор Ордена Почётного легиона (1894).

Память 
 Имя Луи Леопольда Олье присвоено музею патологической анатомии при университете Лиона.

Ссылки 
 ОЛЬЕ ЛУИС
 Louis Xavier Édouard Léopold Ollier 

Медики Франции
Члены Шведской королевской академии наук